La Tour César est le nom donné à des constructions faisant partie de différents châteaux :

en France
Tour César (Provins), donjon à Provins (Seine-et-Marne)
Tour de César (Châtillon-sur-Indre), donjon dans l'Indre
 Tour de César, donjon à Beaugency (Loiret)
Tour César (Paris) est le nom porté par une des tours de la conciergerie à Paris, du fait qu'elle a été construite par Philippe le Bel sur des fondations datant de l'époque gallo-romaine.
Tour César (Brest) du château de Brest, autrefois utilisée comme vigie, peut-être bâtie sur des fondations gallo-romaines.

autres pays
Tour César à Nyon (Suisse).